Di seguito una lista di asteroidi dal numero 596001 al 597000 con data di scoperta e scopritore.

596001-596100 

|-
| 596001 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596002 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596003 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596004 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596005 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596006 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596007 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596008 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596009 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596010 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596011 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596012 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596013 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 596014 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596015 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596016 - ||  || 23 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596017 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596018 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596019 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596020 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596021 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596022 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596023 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596024 - ||  || 15 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596025 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596026 - ||  || 11 ottobre 2004 || Wasserman, L. H., Lovering, J. R.
|-
| 596027 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596028 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 596029 - ||  || 24 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 596030 - ||  || 8 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 596031 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596032 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 596033 - ||  || 23 ottobre 2011 || Schwab, E., Kling, R.
|-
| 596034 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596035 - ||  || 17 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 596036 - ||  || 6 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596037 - ||  || 14 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596038 - ||  || 14 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596039 - ||  || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 596040 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596041 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596042 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 596043 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 596044 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596045 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 596046 - ||  || 14 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596047 - ||  || 15 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596048 - ||  || 11 novembre 2004 || Kitt Peak
|-
| 596049 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596050 - ||  || 9 novembre 2004 || Mauna Kea
|-
| 596051 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 596052 - ||  || 15 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596053 - ||  || 12 giugno 2007 || CSS
|-
| 596054 - ||  || 12 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596055 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596056 - ||  || 2 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596057 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 596058 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 596059 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 596060 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596061 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596062 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596063 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 596064 - ||  || 20 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596065 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596066 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596067 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596068 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596069 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596070 - ||  || 14 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 596071 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596072 - ||  || 13 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 596073 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 596074 - ||  || 28 settembre 2009 || CSS
|-
| 596075 - ||  || 20 dicembre 2004 || Bickel, W.
|-
| 596076 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596077 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596078 - ||  || 31 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 596079 - ||  || 14 novembre 2002 || NEAT
|-
| 596080 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 596081 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 596082 - ||  || 27 agosto 2003 || NEAT
|-
| 596083 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 596084 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 596085 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 596086 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 596087 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 596088 - ||  || 31 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 596089 - ||  || 24 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 596090 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596091 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596092 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 596093 - ||  || 8 gennaio 2005 || Casulli, V. S.
|-
| 596094 - ||  || 20 gennaio 2005 || Young, J.
|-
| 596095 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 596096 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 596097 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|-
| 596098 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|-
| 596099 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|-
| 596100 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|}

596101-596200 

|-
| 596101 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|-
| 596102 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|-
| 596103 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 596104 - ||  || 20 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 596105 - ||  || 31 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 596106 - ||  || 25 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 596107 - ||  || 24 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 596108 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 596109 - ||  || 1 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 596110 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596111 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 596112 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596113 - ||  || 4 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 596114 - ||  || 14 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 596115 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 596116 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596117 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 596118 - ||  || 18 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596119 - ||  || 13 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 596120 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596121 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 596122 - ||  || 31 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596123 - ||  || 28 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 596124 - ||  || 16 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 596125 - ||  || 18 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 596126 - ||  || 2 marzo 2005 || Lowe, A.
|-
| 596127 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596128 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596129 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596130 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596131 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 596132 - ||  || 3 marzo 2005 || Jarnac
|-
| 596133 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 596134 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 596135 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596136 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 596137 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596138 - ||  || 4 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 596139 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596140 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596141 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596142 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596143 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596144 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596145 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 596146 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596147 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 596148 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596149 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596150 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596151 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596152 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596153 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 596154 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596155 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596156 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596157 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596158 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596159 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596160 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596161 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596162 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596163 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596164 - ||  || 27 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596165 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 596166 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596167 - ||  || 9 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 596168 - ||  || 13 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 596169 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596170 - ||  || 26 dicembre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596171 - ||  || 21 luglio 2006 || LUSS
|-
| 596172 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596173 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596174 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596175 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596176 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596177 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 596178 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 596179 - ||  || 17 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596180 - ||  || 12 giugno 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596181 - ||  || 26 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 596182 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 596183 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596184 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596185 - ||  || 17 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596186 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596187 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596188 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596189 - ||  || 9 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596190 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596191 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596192 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596193 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596194 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596195 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596196 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596197 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596198 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596199 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596200 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|}

596201-596300 

|-
| 596201 - ||  || 10 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 596202 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 596203 - ||  || 10 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 596204 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596205 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596206 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596207 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596208 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596209 - ||  || 22 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 596210 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596211 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596212 - ||  || 31 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596213 - ||  || 1 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 596214 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 596215 - ||  || 23 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596216 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596217 - ||  || 24 settembre 2013 || CSS
|-
| 596218 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 596219 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596220 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596221 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596222 - ||  || 4 maggio 2005 || Mauna Kea
|-
| 596223 - ||  || 4 maggio 2005 || Mauna Kea
|-
| 596224 - ||  || 4 maggio 2005 || Mauna Kea
|-
| 596225 - ||  || 4 maggio 2005 || Mauna Kea
|-
| 596226 - ||  || 4 maggio 2005 || Mauna Kea
|-
| 596227 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 596228 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 596229 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596230 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 596231 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596232 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 596233 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 596234 - ||  || 10 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 596235 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 596236 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 596237 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596238 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 596239 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596240 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596241 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596242 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 596243 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596244 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 596245 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596246 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596247 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 596248 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596249 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 596250 - ||  || 9 maggio 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 596251 - ||  || 9 maggio 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 596252 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596253 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 596254 - ||  || 24 giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596255 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 596256 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596257 - ||  || 28 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 596258 - ||  || 12 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 596259 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 596260 - ||  || 17 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596261 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596262 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 596263 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 596264 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 596265 - ||  || 6 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 596266 - ||  || 26 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596267 - ||  || 12 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 596268 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 596269 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596270 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596271 - ||  || 17 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 596272 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 596273 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596274 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 596275 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 596276 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 596277 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596278 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 596279 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 596280 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 596281 - ||  || 15 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 596282 - ||  || 7 luglio 2005 || Mauna Kea
|-
| 596283 - ||  || 28 ottobre 2010 || CSS
|-
| 596284 - ||  || 30 luglio 2005 || Boattini, A.
|-
| 596285 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 596286 - ||  || 1 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 596287 - ||  || 1 luglio 2005 || CSS
|-
| 596288 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 596289 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596290 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 596291 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 596292 - ||  || 18 luglio 2005 || NEAT
|-
| 596293 - ||  || 18 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596294 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 596295 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 596296 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 596297 - ||  || 14 agosto 2005 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 596298 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 596299 - ||  || 3 agosto 2005 || NEAT
|-
| 596300 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|}

596301-596400 

|-
| 596301 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596302 - ||  || 26 agosto 2005 || Boattini, A.
|-
| 596303 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596304 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 596305 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596306 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596307 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596308 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596309 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596310 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596311 - ||  || 11 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596312 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 596313 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 596314 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 596315 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596316 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 596317 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596318 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 596319 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596320 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596321 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596322 - ||  || 3 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596323 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596324 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596325 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596326 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 596327 - ||  || 3 settembre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 596328 - ||  || 26 settembre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 596329 - ||  || 14 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 596330 - ||  || 12 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 596331 - ||  || 17 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 596332 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 596333 - ||  || 13 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 596334 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596335 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596336 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 596337 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596338 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596339 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596340 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596341 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596342 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596343 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596344 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596345 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596346 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596347 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596348 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596349 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596350 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596351 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 596352 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596353 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596354 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596355 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596356 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 596357 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596358 - ||  || 23 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 596359 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596360 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596361 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 596362 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 596363 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596364 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596365 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596366 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596367 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596368 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596369 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596370 - ||  || 3 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 596371 - ||  || 13 gennaio 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596372 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596373 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596374 - ||  || 4 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 596375 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596376 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596377 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596378 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596379 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 596380 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596381 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596382 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596383 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596384 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596385 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596386 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596387 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596388 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596389 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596390 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596391 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596392 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596393 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 596394 - ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 596395 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 596396 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596397 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596398 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596399 - ||  || 13 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596400 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|}

596401-596500 

|-
| 596401 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596402 - ||  || 4 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596403 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596404 - ||  || 26 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 596405 - ||  || 17 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 596406 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596407 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596408 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596409 - ||  || 28 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596410 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596411 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596412 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596413 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 596414 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596415 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596416 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596417 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596418 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596419 - ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596420 - ||  || 10 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596421 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596422 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596423 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596424 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596425 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596426 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596427 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596428 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596429 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596430 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596431 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596432 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596433 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596434 - ||  || 26 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 596435 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596436 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596437 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596438 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596439 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596440 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596441 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596442 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596443 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596444 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596445 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596446 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596447 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596448 - ||  || 23 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 596449 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596450 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596451 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596452 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596453 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596454 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596455 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596456 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 596457 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596458 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596459 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596460 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596461 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596462 - ||  || 25 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 596463 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596464 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596465 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 596466 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596467 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596468 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596469 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596470 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596471 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596472 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596473 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596474 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596475 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 596476 - ||  || 26 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 596477 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 596478 - ||  || 23 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596479 - ||  || 25 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 596480 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596481 - ||  || 30 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 596482 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596483 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596484 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596485 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596486 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596487 - ||  || 28 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 596488 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596489 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596490 - ||  || 11 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 596491 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596492 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596493 - ||  || 23 settembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596494 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596495 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596496 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596497 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596498 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596499 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596500 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|}

596501-596600 

|-
| 596501 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 596502 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596503 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596504 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 596505 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596506 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596507 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596508 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596509 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596510 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596511 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596512 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596513 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596514 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596515 - ||  || 23 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 596516 - ||  || 27 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 596517 - ||  || 30 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 596518 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596519 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596520 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596521 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 596522 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596523 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 596524 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596525 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 596526 - ||  || 12 aprile 2008 || CSS
|-
| 596527 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596528 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596529 - ||  || 13 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 596530 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 596531 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 596532 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596533 - ||  || 10 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596534 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596535 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596536 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596537 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596538 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596539 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596540 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596541 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596542 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596543 - ||  || 6 novembre 2005 || Merlin, J.-C.
|-
| 596544 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596545 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596546 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596547 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596548 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596549 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596550 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596551 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596552 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596553 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596554 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596555 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596556 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596557 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596558 - ||  || 29 agosto 2001 || NEAT
|-
| 596559 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596560 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596561 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596562 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596563 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596564 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596565 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596566 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596567 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596568 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596569 - ||  || 7 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 596570 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596571 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596572 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596573 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596574 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596575 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596576 - ||  || 30 maggio 2003 || Buie, M. W., Meech, K. J.
|-
| 596577 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596578 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596579 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596580 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596581 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596582 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596583 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 596584 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596585 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596586 - ||  || 10 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596587 - ||  || 27 novembre 2005 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 596588 Jamesliebert ||  || 29 novembre 2005 || CSS
|-
| 596589 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596590 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596591 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596592 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 596593 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 596594 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 596595 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 596596 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 596597 - ||  || 4 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596598 - ||  || 8 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 596599 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596600 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|}

596601-596700 

|-
| 596601 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596602 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596603 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596604 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596605 - ||  || 8 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596606 - ||  || 12 gennaio 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596607 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596608 - ||  || 23 gennaio 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596609 - ||  || 1 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596610 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596611 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596612 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 596613 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 596614 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596615 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 596616 - ||  || 18 febbraio 2001 || AMOS
|-
| 596617 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596618 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 596619 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596620 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596621 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596622 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596623 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596624 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596625 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596626 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596627 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596628 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596629 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596630 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596631 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596632 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596633 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596634 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596635 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596636 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596637 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596638 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596639 - ||  || 23 dicembre 2005 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 596640 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596641 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596642 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596643 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596644 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596645 - ||  || 6 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596646 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596647 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596648 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596649 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596650 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596651 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596652 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596653 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596654 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596655 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596656 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596657 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596658 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596659 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596660 - ||  || 29 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596661 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596662 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596663 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596664 - ||  || 17 febbraio 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596665 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596666 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596667 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596668 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596669 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596670 - ||  || 4 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596671 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596672 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596673 - ||  || 6 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 596674 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596675 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596676 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596677 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596678 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596679 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 596680 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 596681 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596682 - ||  || 8 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596683 - ||  || 6 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 596684 - ||  || 14 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 596685 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596686 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596687 - ||  || 4 gennaio 2006 || Mauna Kea
|-
| 596688 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596689 - ||  || 30 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596690 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596691 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596692 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596693 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596694 - ||  || 22 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 596695 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596696 - ||  || 10 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596697 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596698 - ||  || 8 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596699 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596700 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|}

596701-596800 

|-
| 596701 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596702 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596703 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596704 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596705 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596706 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 596707 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596708 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596709 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596710 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596711 - ||  || 8 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 596712 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596713 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596714 - ||  || 27 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596715 - ||  || 8 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596716 - ||  || 27 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596717 - ||  || 27 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596718 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 596719 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596720 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 596721 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596722 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596723 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596724 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596725 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596726 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596727 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596728 - ||  || 31 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596729 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596730 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596731 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596732 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 596733 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596734 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596735 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596736 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596737 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596738 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 596739 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596740 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596741 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596742 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596743 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596744 - ||  || 18 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596745 - ||  || 28 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596746 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596747 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596748 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 596749 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596750 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596751 - ||  || 21 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596752 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596753 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596754 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596755 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596756 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596757 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596758 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596759 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596760 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596761 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596762 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596763 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596764 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596765 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mauna Kea
|-
| 596766 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596767 - ||  || 21 agosto 2012 || Mikuz, H.
|-
| 596768 - ||  || 29 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 596769 - ||  || 3 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596770 - ||  || 10 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596771 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 596772 - ||  || 27 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 596773 - ||  || 5 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 596774 - ||  || 31 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 596775 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596776 - ||  || 17 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 596777 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596778 - ||  || 4 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 596779 - ||  || 7 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 596780 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596781 - ||  || 30 gennaio 2006 || CSS
|-
| 596782 - ||  || 20 febbraio 2006 || Kocher, P.
|-
| 596783 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596784 - ||  || 2 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 596785 - ||  || 23 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 596786 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596787 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596788 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596789 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596790 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596791 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 596792 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596793 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596794 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 596795 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596796 - ||  || 27 febbraio 2006 || CSS
|-
| 596797 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596798 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596799 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596800 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|}

596801-596900 

|-
| 596801 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596802 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 596803 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596804 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596805 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596806 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596807 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596808 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596809 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596810 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596811 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596812 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596813 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596814 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596815 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596816 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596817 - ||  || 5 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596818 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596819 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596820 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 596821 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596822 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596823 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 596824 - ||  || 17 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 596825 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596826 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596827 - ||  || 28 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 596828 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596829 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 596830 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596831 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596832 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596833 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 596834 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596835 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596836 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596837 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596838 - ||  || 3 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596839 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596840 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596841 - ||  || 6 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 596842 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596843 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596844 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596845 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596846 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596847 - ||  || 6 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 596848 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 596849 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596850 - ||  || 5 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 596851 - ||  || 23 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 596852 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 596853 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596854 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596855 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596856 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596857 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596858 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596859 - ||  || 25 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596860 - ||  || 2 marzo 2006 || CSS
|-
| 596861 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596862 - ||  || 26 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596863 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596864 - ||  || 6 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 596865 - ||  || 3 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596866 - ||  || 26 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596867 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596868 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596869 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596870 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596871 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596872 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596873 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596874 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596875 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 596876 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596877 - ||  || 3 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 596878 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 596879 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596880 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596881 - ||  || 24 aprile 2006 || Molnar, L., Group, t. C. C. A. S.
|-
| 596882 - ||  || 21 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596883 - ||  || 2 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596884 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596885 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596886 - ||  || 26 aprile 2006 || LONEOS
|-
| 596887 - ||  || 24 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596888 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596889 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 596890 - ||  || 29 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596891 - ||  || 29 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596892 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596893 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596894 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596895 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596896 - ||  || 25 aprile 2006 || CSS
|-
| 596897 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596898 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596899 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596900 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|}

596901-597000 

|-
| 596901 - ||  || 26 aprile 2006 || Cerro Tololo
|-
| 596902 - ||  || 26 aprile 2006 || Cerro Tololo
|-
| 596903 - ||  || 27 aprile 2006 || Cerro Tololo
|-
| 596904 - ||  || 8 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596905 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 596906 - ||  || 21 aprile 2006 || CSS
|-
| 596907 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596908 - ||  || 1 maggio 2006 || Young, J.
|-
| 596909 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 596910 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596911 - ||  || 5 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596912 - ||  || 3 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596913 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596914 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596915 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596916 - ||  || 26 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596917 - ||  || 7 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596918 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 596919 - ||  || 9 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596920 - ||  || 1 maggio 2006 || Mauna Kea
|-
| 596921 - ||  || 1 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596922 - ||  || 1 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596923 - ||  || 1 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596924 - ||  || 25 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596925 - ||  || 16 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 596926 - ||  || 1 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596927 - ||  || 1 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596928 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596929 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596930 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596931 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596932 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596933 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596934 - ||  || 21 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596935 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596936 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596937 - ||  || 23 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596938 - ||  || 20 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596939 - ||  || 22 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596940 - ||  || 22 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596941 - ||  || 24 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596942 - ||  || 25 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596943 - ||  || 6 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596944 - ||  || 27 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596945 - ||  || 25 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596946 - ||  || 30 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596947 - ||  || 6 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596948 - ||  || 29 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596949 - ||  || 25 maggio 2006 || Mauna Kea
|-
| 596950 - ||  || 23 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596951 - ||  || 25 maggio 2006 || Mauna Kea
|-
| 596952 - ||  || 20 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596953 - ||  || 23 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596954 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 596955 - ||  || 22 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596956 - ||  || 12 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 596957 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 596958 - ||  || 12 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596959 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 596960 - ||  || 4 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596961 - ||  || 3 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596962 - ||  || 29 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 596963 - ||  || 25 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 596964 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596965 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 596966 - ||  || 27 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596967 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 596968 - ||  || 22 giugno 2006 || NEAT
|-
| 596969 - ||  || 21 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 596970 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596971 - ||  || 22 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 596972 - ||  || 22 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 596973 - ||  || 4 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 596974 - ||  || 5 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 596975 - ||  || 19 luglio 2006 || Mauna Kea
|-
| 596976 - ||  || 19 luglio 2006 || Mauna Kea
|-
| 596977 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596978 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 596979 - ||  || 29 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 596980 - ||  || 11 agosto 2006 || NEAT
|-
| 596981 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 596982 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 596983 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 596984 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 596985 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 596986 - ||  || 17 agosto 2006 || Tucker, R.
|-
| 596987 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 596988 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 596989 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 596990 - ||  || 25 agosto 2006 || Cordell-Lorenz
|-
| 596991 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 596992 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|-
| 596993 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 596994 - ||  || 19 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 596995 - ||  || 18 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 596996 Suhantzong ||  || 27 agosto 2006 || H.-C. Lin, Q.-z. Ye
|-
| 596997 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 596998 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 596999 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 597000 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0596001